Альфредо Каппелліні (1828—1866) — італійський морський офіцер.
 Анна Каппелліні (* 1987) — італійська фігуристка, що виступає у танцях на льоду в парі з Лукою Ланотте — друга італійська танцювальна пара 2-ї половини 2000-х років.
 Гвідо Каппелліні (* 1959) — італійський гонщик водно-моторної Формули-1.
 Джузеппе Каппелліні (1812—1876) — італійський архітектор.
 Массіміліано Каппеліні (* 1971) — італійський футболіст і тренер.
 Ренато Каппелліні (* 1943) — італійський футболіст і тренер.

 Comandante Cappellini — італійський підводний човен часів Другої світової віцни.
італійські прізвища